Vladimir Mstislavitch (en ), dit , est un grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1132 et mort le  à Kiev), qui régna en 1171 pendant trois mois.

Fils de  et de sa seconde femme Liubava Dmitrievna, il est également prince de Dorogobouj de 1150 à 1154 puis de 1170 à 1171, prince de Vladimir de 1154 à 1157, prince de Sloutsk en 1162 et prince de Tripoli de 1162 à 1168.

Biographie
Tout au long de sa vie, il entretient d'excellents rapports avec la Hongrie et la Serbie. En 1150, il épouse Banovna, la fille de Beloš Vukanović de Serbie.

Il est un temps fait prisonnier par son neveu  lorsque ce dernier prit la principauté de Kiev, mais il parvient à s'échapper en Hongrie, où il ne réussit pourtant pas à trouver un réel soutien.

Il est élu en 1171 par les membres de la famille des grands-princes de Kiev qui s'inquiètent de la puissance grandissante des princes de Souzdal, le tout dans un contexte de guerres civiles incessantes entre princes riourikides cousins.

Peu aimé de ses sujets, il n'ose prendre le titre de « grand-prince » et reçoit d' l'ordre de quitter Kiev après trois mois de règne. Pour bien marquer qu'il entend désormais tenir la ville sous sa dépendance, André Bogolioubski indique ensuite qu'il est disposé à laisser régner à Kiev Roman, le fils aîné de .

Famille

Union et descendance
Il épouse en 1150 une princesse serbe, Banovna, fille de Beloš (prince de Serbie et ban de Croatie), avec qui il eut :
 Mstislav (mort après 1202), prince de Dorogobouj ;
 Iaroslav (mort après 1207), prince de Novgorod ;
 Rostislav (mort après 1202) ;
 Sviatoslav (1189 - 1221).

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Vladimir03
Vladimir03
Vladimir03
Vladimir03
Vladimir03
Vladimir03